Aleksiej Aleksiejewicz Dienisienko (ur. 1993) – rosyjski zawodnik taekwondo
 Aleksiej Gordiejewicz Dienisienko (ur. 1907, zm. 1962) –  rosyjski wojskowy, oficer Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej, a następnie Sił Zbrojnych Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji podczas II wojny światowej